Hrvat, pripadnik hrvatskoga naroda
 Hrvat (London), bivši hrvatski emigrantski list
 Hrvat (Sydney, Melbourne), bivši hrvatski emigrantski list
 Hrvat (vođa Hrvata), jedan od mitskih sedmero vođa hrvatskih plemena koja su dovela Hrvate u današnju Hrvatsku.
 M/T Hrvat, trajekt
 Hrvat (Zagreb), pravaški dnevni list
 Hrvat, gospićki pravaški polumjesečnik
 Hrvat (godišnjak), muslimanski godišnji list

Vidi i:
 Hrvati, selo i zaseok kod Srebrenika, BiH
 Hervati/Hrvati, zaseok kod Trsta, Italija
 Hrvati, zaseok kod Turskog Lukavca, BiH
 Hrvati, zaseok kod Repnika, Banovići, BiH
 Hrvati, zaseok kod Šurkovca, Ljubija, BiH
 Hrvatica (razdvojba)